La nazionale di calcio a 5 del Canada è, in senso generale, una qualsiasi delle selezioni nazionali di Calcio a 5 della Federazione Canadese che rappresentano il Canada nelle varie competizioni ufficiali o amichevoli riservate a squadre nazionali.

Storia
Sebbene non abbia ottenuto gli stessi risultati degli Stati Uniti, il Canada ha partecipato sin dalla seconda edizione dei mondiali, dove non andò oltre il primo turno, non raccogliendo nessuna vittoria. La formazione nordamericana si ripresentò tre anni dopo in Australia dove colse il suo primo punto mondiale nel pareggio con l'Inghilterra.
Avviatisi anche i mondiali della FIFA, il Canada vi prese parte immediatamente nel 1989, la vittoria con il Giappone è la prima per i canadesi che non si qualificheranno più ad una fase finale di campionato mondiale. Nelle rassegne continentali il Canada ha ottenuto la prima storica qualificazione alle fasi finali in occasione della CONCACAF Futsal Championship 2012, uscendo tuttavia al primo turno.

Risultati nelle competizioni internazionali

Mondiali FIFUSA
 1982 - non presente
 1985 - Primo turno
 1988 - Primo turno

FIFA Futsal World Cup
1989 - Primo turno
1992 - non qualificata
1996 - non qualificata
2000 - non qualificata
2004 - non qualificata
2008 - non qualificata
2012 - non qualificata
2016 - non qualificata

CONCACAF Futsal Championship
1996 - non qualificata
2000 - non qualificata
2004 - non qualificata
2008 - non qualificata
2012 - Primo turno
2016 - Primo turno

Canada
Calcio a 5 in Canada
Calcio a 5